Paul Voss (wielrenner), een Duits wielrenner
 Paul Voss (voetballer), een Nederlands voetballer